Pared de los Moros puede hacer referencia a:

 Villa romana de Pared de los Moros, yacimiento arqueológico situada en el término municipal de Niharra, en Ávila
 Presa romana de Pared de los Moros, construcción situada en el término municipal de Muniesa, en Teruel.